Сан Хосе де Мираваљес има више значења:

 Сан Хосе де Мираваљес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе де Мираваљес, Ел Балуарте (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику